Come sempre – singolo di Bobby Solo del 1967
 Come sempre – singolo di Claude François del 1968
 Come sempre – singolo dei Negramaro del2003